La dreta és la banda d'una persona que, quan mira cap al sud, correspon a ponent. És, per tant, una direcció relativa, ja que depèn del punt de vista de l'observador (una mateixa direcció serà dreta o esquerra en funció d'on se situï la referència). S'oposa a l'esquerra. Les persones dretanes són les que tenen la seva lateralitat a la dreta.
 Política: s'associa la dreta als partis conservadors, defensors del neoliberalisme i democristians. Acostumen a defensar una moral tradicional de base judeocristiana i poc intervencionisme econòmic de l'Estat.
 Psicologia: sovint s'associa l'hemisferi dret del cervell a les parts més creatives i intuïtives de la persona. Allà estarien localitzades les àrees responsables de les emocions, del pensament integral i no racional. L'evidència científica afirma que les funcions cerebrals no estan tan lateralitzades, si bé és cert que hi ha un predomini de la part dreta en el pensament holístic i els sentiments.